Plaats in Indonesië
 Ranuwurung (Gading), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Ranuwurung (Randuagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java